Ez a szócikk tartalmazza a 2022-es Roland Garros női egyes mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a cseh Barbora Krejčíková, aki ebben az évben második kiemeltként indult a 2020-as győztes lengyel Iga Świątek mögött, aki 2022-ben sorozatban 28 mérkőzés óta veretlen, és ez a veretlenségi sorozat a leghosszabb Serena Williams 2013-as veretlenségi sorozata óta. Nagy meglepetésre a címvédő Krejčíková már az első körben kiesett.

A győzelmet a világelső lengyel Iga Świątek szerezte meg, aki ebben az évben ezen a versenyen sem talált legyőzőre, és a döntőben 6–1, 6–3 arányban verte az amerikai Cori Gauffot.

Ez az első olyan francia nyílt teniszbajnokság, amelyen a döntő szettben rövidített játékra kerül sor. Ha az utolsó szettben az eredmény eléri a 6–6-ot, az elsőként 10 pontot elérő és legalább 2 ponttal vezető játékos nyeri a szettet, és ezzel a mérkőzést. Az első női egyes főtáblás mérkőzés, amelyen ezt a szabályt érvényesítették, az Irina-Camelia Begu és Jasmine Paolini közötti első fordulós mérkőzés volt, amelyen Begu győzött.

Az orosz és a fehérorosz versenyzők Ukrajna megtámadása miatt az országaik ellen hozott szankció alapján nem képviselhetik hazájuk színeit.

Világranglista-helyezésük alapján ebben az évben három magyar, Bondár Anna, Udvardy Panna és Gálfi Dalma is közvetlenül a főtáblán indulhatott, negyedikként a selejtezőből szerencsés vesztesként Jani Réka Luca csatlakozhatott hozzájuk. 2000 óta először játszhatott ismét négy magyar női teniszező a Roland Garros főtábláján, azonban az első körön egyiküknek sem sikerült túljutnia.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
 A kvalifikáció sorsolása és eredményei
A főtábla sorsolása

N1